Landkreis Heidekreis is een landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen, gelegen op en nabij de Lüneburger Heide. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².. De twee voormalige Landkreise Soltau en Fallingbostel fuseerden in 1977 tot de Landkreis Soltau-Fallingbostel. Na langdurig overleg besloot de Kreistag om de naam te wijzigen. Na goedkeuring door de regering van Nedersaksen werd met ingang van 1 augustus 2011 de naam gewijzigd in Heidekreis. Kreisstadt is Bad Fallingbostel.

Steden en gemeenten 
Heidekreis is onderverdeeld in negen eenheidsgemeenten en drie samtgemeinden. Daarnaast is een deel van de Landkreis niet ingedeeld bij een gemeente.

Eenheidsgemeenten

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten (* = bestuurszetel)

Gemeentevrij gebied
 Osterheide, het donkerder grijze gebied op de kaart, in het zuidoosten

Heidekreis